USA
Gloucester megye (New Jersey)
Gloucester megye (Virginia)
Egyesült Királyság
Gloucestershire
Kanada
Gloucester megye (Új-Brunswick)
Ausztrália
Gloucester megye (Új-Dél-Wales)